Chamaesciadium flabellifolium är en flockblommig växtart som först beskrevs av Pierre Edmond Boissier, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Chamaesciadium flabellifolium ingår i släktet Chamaesciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
flabellifolium